100 книг для школьников — перечень книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендованный Министерством образования и науки России учащимся средних школ для самостоятельного чтения. Создание инициировано В. В. Путиным в 2012 году.

История появления 
История проекта «100 книг» началась в январе 2012 года, когда на страницах «Независимой газеты» появилось письмо Владимира Путина:

В некоторых ведущих американских университетах в 20-е годы прошлого века сложилось движение за изучение западного культурного канона. Каждый уважающий себя студент должен был прочитать 100 книг по специально сформированному списку. <…> Давайте проведём опрос наших культурных авторитетов и сформируем список 100 книг, которые должен будет прочитать каждый выпускник российской школы

Для работы над проектом была сформирована экспертная группа, рассмотревшая около 5 тысяч предложений.

Перечень «100 книг»

Дискуссии 
Появлению перечня предшествовали оживлённые дискуссии о том, какие произведения следует включить в итоговый список.

По мнению главы «Фонда Солженицына» Н. Д. Солженицыной, необходимый список уже заложен в школьную программу, а что давать детям выше нормы — дело семьи. Глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров сказал, что упор нужно сделать на русскую классику. Писатель Захар Прилепин высказал на страницах газеты «Известия» мнение о том, что в перечень необходимо включить фамилии крупных литературных деятелей, произведения которых не попали в школьную программу. Публицист Дмитрий Быков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» привёл в пример знакомых ему детей, которые не могут осилить роман «Мастер и Маргарита», а также упомянул, что за составление списка выступают люди, желающие помочь детям сориентироваться во множестве произведений.

Критика 
Дискуссии были продолжены и после того, как в январе 2013 года Министерство образования и науки опубликовало итоговый перечень, состоящий из 100 книг. К примеру, корреспондент «Комсомольской правды» посетовала на то, что уже необязательно читать Солженицына и Высоцкого, потому что после правок ряд литераторов пропал из списка. Нет в нём и поэтов, продолжила автор публикации.

Много вопросов к составителям прозвучало со страниц «Литературной газеты». Журналисты «ЛГ» усомнились в правомерности принципов отбора и необходимости включения в проект «100 книг» таких, к примеру, авторов, как Козьма Прутков и Илья Эренбург. Литературовед и критик Павел Басинский в колонке «Российской газеты» также признался, что в целом перечень «вызывает недоумение»: похоже, проект «100 книг» создавался исключительно для того, чтоб не пересекаться со списком образовательного стандарта и является лишь его дополнением.

Филологи, специалисты по детской литературе В. Головин, О. Лучкина, С. Маслинская и И. Сергиенко напоминают, что до революции единого универсального списка детского чтения не существовало, а в СССР, несмотря на идеологию, при составлении таких списков учитывались разные факторы: возраст, регион проживания, национальность и другие. Список 2013 года, утверждают Головин и соавторы, составлен для «ребёнка без пола, без возраста, без национальной принадлежности, без „малой родины“» и отражает круг чтения мальчика-подростка 1970—1980-х годов. При этом в нём отсутствует зарубежная литература, детская поэзия, автобиографическая проза, книги современных писателей, но присутствует «зубодробительный эпос» и исключённые даже из внеклассного чтения романы «Как закалялась сталь» Н. Островского и «Разгром» А. Фадеева.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Письмо Минобрнауки о перечне «100 книг»
 Минобрнауки разъяснило, как пользоваться списком из 100 книг

Списки:Книги
Детская литература России
Министерство образования и науки Российской Федерации
Школьное образование в России
Книги для детей
Президентство Владимира Путина